Consell de Defensa Croat (del seu nom en croat Hrvatsko Vijeće Obrane), formació militar de la República Croata d'Herceg-Bòsnia a la guerra de Bòsnia
 Observatori Hawaià de Volcans (del seu nom en anglès Hawaiian Volcano Observatory), observatori de l'activitat volcànica de les illes Hawaii